Проне́нко — українське прізвище, утворене від власного простонародного імені Проня.

Відомі носії 
 Проненко Владислав Володимирович (1960—2017) — український журналіст, публіцист, документаліст.
 Проненко Євген Вікторович (1984) — український футболіст.
 Проненко Костянтин Вікторович (1971) — український академічний веслувальник.